Към декември 2021 г. дискографията на италианската певица Алесандра Аморозо обхваща 7 студийни албума, 2 концертни албума, 1 EP, 35 сингъла (+ 6 катo гост изпълнителка) и 36 музикални видеоклипа (+ 2 като гост изпълнителка).

Албуми

Студийни албуми

Концертни албуми 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! rowspan="2" |Година
! rowspan="2" |Заглавие и детайли
! colspan="2" |Макс. класиране
! rowspan="2" |Сертификати
|-
! style="width:3em;font-size:75%" |ITA
! style="width:3em;font-size:75%" |SWI
|-
|2011
| align="left" |Cinque passi in più
 Дата: 5 декември 2011
 Лейбъл: Сони Мюзик, Диски Рикорди
 Формат: CD, дигитално сваляне
|2
|68
| align="left" |
 3 пъти платинен (2013)
 +150 000
|-
|2012
|align="left" |Ancora di piu' - cinque passi in piu'''
 Дата: 22 май 2015
 Лейбъл: Сони Мюзик
 Формат: CD, дигитално сваляне
Предходният албум + 3 нови песни
|1
|
|
|-
|2019
| align="left" |10, io, noi Дата: 24 декември 2019
 Лейбъл: Кълъмбия Рекърдс
 Формат: дигитално сваляне
|—
|—
| align="left" |
|-
| colspan="6" |"—" сочи некласирана или неизлязла в дадената страна публикация.
|}

 EP-та 

 Сингли 

 Като основна изпълнителка 

 Като гост изпълнителка 

 Други класирани парчета 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! rowspan="2" |Година
! rowspan="2" |Заглавие
! colspan="1" |Макс. класиране
! rowspan="2" |Сертификати
! rowspan="2" |Албум
|-
! style="width:3em;font-size:75%" |ITA
|-
| rowspan="5" |2009
| align="left" |Find a Way|4
| align="left" |
|Scialla|-
| align="left" |Splendida follia|16
| align="left" |
| rowspan="4" |Stupida|-
| align="left" |Per ora per un po'|26
| align="left" |
|-
| align="left" |È ora di te|27
| align="left" |
|-
| align="left" |Da qui|28
| align="left" |
|-
| rowspan="2" |2011
| align="left" |Prenditi cura di me|51
| align="left" |
| rowspan="2" |Cinque passi in più|-
| align="left" |L'altra metà di te|75
| align="left" |
|-
| rowspan="6" |2012
| align="left" |La volta buona|42
| align="left" |
| rowspan="2" |Ancora di più - Cinque passi in più|-
| align="left" |Ancora di più|43
| align="left" |
|-
|I Say a Little Prayer/ Chain of Fools / Think|67
|
| rowspan="4" |Amici|-
|Get the Party Started|83
|
|-
|When a Man Loves a Woman|64
|
|-
|E tu come stai?|78
|
|-
|2013
| align="left" |Difendimi per sempre|99
| align="left" |
|Amore puro|-
| rowspan="3" |2016
| align="left" |La vita in un anno|85
| align="left" |
| rowspan="2" |Vivere a colori|-
| align="left" |Avrò cura di tutto|96
| align="left" |
 Златен (2018)
+35 000
|}

 Музикални видеоклипове 

 Като основна изпълнителка 

 Като гост изпълнителка 

 Участия 
Тук са изредени албумите и компилациите, в който има поне една песен на Аморозо.

 Саундракове 

 Албуми 

 Компилации 

 Видео албуми 

 Сътрудничество

 2009 - Grazie a tutti - il concerto CD e DVD (CD + DVD) на Джани Моранди
 2010 - Q.P.G.A. Filmopera (двойно DVD) на Клаудио Балиони
 2010 - Amiche per l'Abruzzo'' (двойно DVD) , различни изпълнители, благотворителен албум

Забележки

Външни препратки 

 Дискография на Алесандра Аморозо на Allmusic
 Дискография на Алесандра Аморозо на Discogs
Дискография на официалната уеб страница

Дискографии на италиански изпълнители